Giuseppe Govone peut faire référence à:

 Giuseppe Govone (1825-1872) était un homme politique, un général et un agent secret italien.
 Giuseppe Govone (1885-1948) était un comte italien, avant de s'installer en France, où il devint éditeur d'art.